Kurt Neubert ist der Name folgender Personen:

* Kurt Neubert (Parteifunktionär) (1878–1920), deutscher Parteifunktionär (USPD)
 Kurt Neubert (Mediziner) (1898–1972), deutscher Anatom
 Kurt Neubert (Kameramann) (1900–1970), deutscher Kameramann